Lombok Utara (Nordlombok) ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Nusa Tenggara Barat. Mitte 2022 leben hier mehr als eine Viertelmillion Einwohner. Der Regierungssitz befindet sich in Tanjung, im Südwesten des Bezirks.

Lombok Utara liegt im Nordwesten der Insel Lombok und grenzt an die Regierungsbezirke Lombok Timur im Osten und Südosten sowie Lombok Tengah und Lombok Barat im Süden. Zum Regierungsbezirk gehören drei größere (ca. 2 bis 3 km²) Inseln: Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan (Gili-Inseln). Sie werden vom Dorf Gili Indah (Kec. Pemenang) verwaltet.

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk gliedert sich in fünf Distrikte (Kecamatan) mit 43 Dörfern (Desa).

Demografie 
Zur Volkszählung im September 2020 (SP2020) lebten im Bezirk Lomnbok Utara 247.400 Menschen, davon 123.231 Frauen (49,81 %) und 124.169 Männer (50,19 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 0,92 %. Mitte 2022 waren 92,50 Prozent der Einwohner Muslime, Buddhisten gab es 4,01 % und Hindus 3,45 %. Zum Christentum bvekannten sich nur 0,04 Prozent (62 Protestanten, 37 Katholiken).
67,60 % oder 173.983 Menschen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre), 27,60 % waren Kinder und 4,71 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren 43,83 % ledig, 50,41 % verheiratet, 1,91 % geschieden und 3,85 % verwitwet. Der HDI-Index war 2020 mit 64,42 der nedrigste der Provinz Nusa Tenggara Barat (NTB).

Geschichte 
Durch das Gesetz Nr. 26 des Jahres 2008 wurde der nördliche Teil des Kabupaten Lombok Barat abgetrennt und als Kabupaten Lombok Utara zu einer Verwaltungseinheit der 2. Stufe umgeformt. Dies betraf damals 27,65 % der Fläche (776,25 von 1.672,81 km²) und 27,65 % der Bevölkerung des Jahres 2007 (204.556 von 739.725 Einw.) des Bezirks Lombok Barat.

Einzelnachweise 

Kabupaten in Nusa Tenggara Barat
Geographie (Lombok)